Купрей:

 Купрей — вымершее парнокопытное животное.
 Купре́й — уменьшительная форма русского полного мужского личного имени Куприян.